ABN AMRO World Tennis Tournament 2015 — 43-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в нидерландском городе Амстердам, и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 500.

В 2015 году турнир прошёл с 9 по 15 февраля.

Первым номером посева в одиночном турнире стал Хуан Мартин дель Потро (№ 4 в мире на тот момент).

Прошлогодними чемпионами являются:
 Одиночный турнир —  Томаш Бердых
 Парный турнир —  Микаэль Льодра /  Николя Маю

Общая информация 
Одиночные соревнования собрали четырёх представителей Топ-10 мирового рейтинга: Энди Маррея, Милоша Раонича, Томаша Бердыха и Станисласа Вавринку. Первым номером посева стал Маррей. Британец дошёл на турнире до четвертьфинала, где проиграл восьмого номеру посева Жилю Симону. Второй номер посева канадец Милош Раонич смог выйти в полуфинал, где в свою очередь проиграл четвёртому сеянному Вавринке. В финале Швейцарец встретился с прошлогодним чемпионом и третьим номером посева Бердыхом. В итоге Станислас сумел завоевать титул, обыграв чешского теннисиста в трёх сетах. Он стал четвёртым представителем Швейцарии, который сумел выиграть местные соревнования. В основном турнире принял участие один представитель России: Андрей Кузнецов. Пробившись через квалификацию, россиянин в первом же раунде уступает второму номеру посева Милошу Раоничу.

В парном турнире первым номером посева стал французский дуэт Жюльен Беннето и Эдуар Роже-Васслен. Выиграв свой стартовый матч, они снялись с турнира перед своим четвертьфинальным поединком против Джейми Маррея и Джона Пирса. Прошлогодние победители Микаэль Льодра и Николя Маю не защищали свой титул, однако Маю принял участие в турнире совместно с Вашеком Поспишилом, но уже на старте они проиграли Беннето и Роже-Васслену. В итоге победителями турнира стали Жан-Жюльен Ройер и Хория Текэу, которые переиграли, также вышедших в финал, Джейми Маррея и Джона Пирса.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Станислас Вавринка обыграл  Томаша Бердыха со счётом 4-6, 6-3, 6-4.
 Вавринка выигрывает свой 2-й одиночный титул в сезоне и 9-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Бердых сыграл свой 2-й одиночный финал в сезоне и 26-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed01=5
| RD1-team01= Г. Димитров
| RD1-score01-1=4
| RD1-score01-2=7
| RD1-score01-3=6
| RD1-seed02=Q
| RD1-team02= П.-А. Матьё
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=62
| RD1-score02-3=2

| RD1-seed03=
| RD1-team03= Д. Гоффен
| RD1-score03-1=63
| RD1-score03-2=7
| RD1-score03-3=3
| RD1-seed04=
| RD1-team04= Ж. Мюллер
| RD1-score04-1=7
| RD1-score04-2=66
| RD1-score04-3=6

| RD1-seed05=
| RD1-team05= Г. Гарсия
| RD1-score05-1=7
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= Д. Истомин
| RD1-score06-1=65
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=WC
| RD1-team07= Й. Хута
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=3
| RD1-seed08=4
| RD1-team08= С. Вавринка
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=3
| RD1-score08-3=6

| RD1-seed09=6
| RD1-team09= Э. Гулбис
| RD1-score09-1=4
| RD1-score09-2=2
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=
| RD1-team10= Д. Тим
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= М. Гранольерс
| RD1-score11-1=2
| RD1-score11-2=67
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=
| RD1-team12= С. Стаховский
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=7
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=
| RD1-team13= С. Болелли
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= Л. Росол
| RD1-score14-1=3
| RD1-score14-2=1
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=Q
| RD1-team15= А. Кузнецов
| RD1-score15-1=7
| RD1-score15-2=1
| RD1-score15-3=5
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= М. Раонич
| RD1-score16-1=65
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=7

| RD2-seed01=5
| RD2-team01= Г. Димитров
| RD2-score01-1=2
| RD2-score01-2=68
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= Ж. Мюллер
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=7
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= Г. Гарсия
| RD2-score03-1=7
| RD2-score03-2=4
| RD2-score03-3=2
| RD2-seed04=4
| RD2-team04= С. Вавринка
| RD2-score04-1=62
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=6

| RD2-seed05=
| RD2-team05= Д. Тим
| RD2-score05-1=1
| RD2-score05-2=3
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=
| RD2-team06= С. Стаховский
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=
| RD2-team07= С. Болелли
| RD2-score07-1=3
| RD2-score07-2=62
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= М. Раонич
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=7
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=
| RD3-team01= Ж. Мюллер
| RD3-score01-1=63
| RD3-score01-2=3
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=4
| RD3-team02= С. Вавринка
| RD3-score02-1=7
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=
| RD3-team03= С. Стаховский
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=3
| RD3-score03-3=4
| RD3-seed04=2
| RD3-team04= М. Раонич
| RD3-score04-1=2
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=6

| RD4-seed01=4
| RD4-team01= С. Вавринка
| RD4-score01-1=7
| RD4-score01-2=7
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=2
| RD4-team02= М. Раонич
| RD4-score02-1=63
| RD4-score02-2=67
| RD4-score02-3=
}}

 Финал 

 Парный турнир 
  Жан-Жюльен Ройер /  Хория Текэу''' обыграли  Джейми Маррея /  Джона Пирса со счётом 3-6, 6-3, [10-8].
 Ройер выигрывает свой 1-й парный титул в сезоне и 18-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Текэу выигрывает свой 1-й парный титул в сезоне и 25-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 ABN AMRO World Tennis Tournament
 Мировой тур ATP 2015
 Мировой Тур ATP 500

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 

Нидерланды
Теннис
Февраль 2015 года
2015